Wessjolaja (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Wessjolaja (Krasnodar), Staniza in der Region Krasnodar

Dörfer:
 Wessjolaja (Lipezk), in der Oblast Lipezk
 Wessjolaja (Nowosibirsk), in der Oblast Nowosibirsk
 Wessjolaja (Orjol), in der Oblast Orjol
 Wessjolaja (Pensa), in der Oblast Pensa
 Wessjolaja (Wologda, Kitschmengsko-Gorodezki, Nischnejenangski), in der Oblast Wologda, Kitschmengsko-Gorodezki rajon, Nischnejenangski selsowet
 Wessjolaja (Wologda, Kitschmengsko-Gorodezki, Nischnejentalski), in der Oblast Wologda, Kitschmengsko-Gorodezki rajon, Nischnejentalski selsowet
 Wessjolaja (Wologda, Waschkinski), in der Oblast Wologda, Waschkinski rajon

Siehe auch:
 Wessela (Begriffsklärungsseite), ukrainische Form
 Wessjoloje (Begriffsklärungsseite)
 Wessjoly (Begriffsklärungsseite)